William Blumberg e Jack Sock erano i detentori del titolo ma Sock ha deciso di non partecipare a questa edizione. Blumberg, invece, ha fatto coppia con Steve Johnson e ha difeso il titolo, battendo in finale Raven Klaasen e Marcelo Melo con il punteggio di 6-4, 7-5.

Teste di serie 

  Raven Klaasen /  Marcelo Melo (finale)
  Hans Hach Verdugo /  Hunter Reese (primo turno)

  Nathaniel Lammons /  Jackson Withrow (quarti di finale) 
  William Blumberg /  Steve Johnson (campioni)

Wildcard 

  Félix Auger-Aliassime /  Benjamin Bonzi (quarti di finale)

  Richard Ciamarra /  Sam Querrey (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hall of Fame Open 2022